Regione antartica
 Antartica – Provincia del Cile
 Antártica – comune del Cile

Pagine correlate
Antarctica